Kracking heißen folgende geographische Objekte:

 Kracking (Gemeinde Marbach), Ortschaft der Gemeinde Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kracking (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft der Gemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich